

Nom de famille 

 Adrian Stephen (1883-1948), écrivain et psychanalyste britannique membre du Bloomsbury Group, époux de Karin Stephen et frère de Virginia Woolf ;
 Caroline Stephen (1834-1909), quaker britannique ;
 Elizabeth Stephen (1987-), fondeuse américaine ;
 George Stephen (1829-1921), homme d'affaires canadien pionnier du transport ferroviaire nord-américain ;
 
 
 Katharine Stephen (1856-1924), bibliothécaire et principale de collège
 Karin Stephen (1889-1953), médecin, psychanalyste et universitaire britannique, épouse d'Adrian Stephen ; 
 Leslie Stephen (1832-1904), écrivain et alpiniste britannique, père d'Adrian Stephen, de Thoby Stephen, de Virginia Woolf et de Vanessa Bell ;
 Marcus Stephen (né en 1969), Président de la République de Nauru (2007-2011) ;
 Ninian Stephen (1923-2017), homme politique australien ;
 Thoby Stephen (1880-1906), frère d'Adrian Stephen et de Virginia Woolf.

Toponyme 
Saint-Stephen, ville du Nouveau-Brunswick ;
Paroisse de Saint-Stephen, paroisse du Nouveau-Brunswick ;
Stephen (Minnesota)

Autres 
 le Lori de Stephen, un oiseau psittacidae
 le Xénique de Stephens, un passereau disparu
 Maison George-Stephen, une maison bourgeoise située à Montréal au Canada.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme anglais